Gens de Lisboa — bispo lendário de Lisboa, Portugal
 Genésio de Arles — padroeiro dos notários, escrivães e secretários
 Genésio de Roma — padroeiro dos actores

Geografia
 São Gens (Fafe) — freguesia do concelho de Fafe, Portugal

Edifícios
 Quinta de São Gens — casa senhorial nos arredores do Porto, Portugal
 Igreja de São Gens de Boelhe — igreja românica de Penafiel, Portugal
 Capela de São Gens de Francelos — igreja com elementos pré-românicos na Galiza, Espanha

Outros
 Gens Sport Clube — clube de futebol de Gondomar, Portugal

Desambiguação